

Лірі — місто, штат Джорджія
 Лірі — місто, штат Техас